Finala Cupei Campionilor Europeni 1972 a fost un meci de fotbal, care a avut loc pe De Kuip, Rotterdam, pe 31 mai 1972, care le-a pus față în față pe Ajax din Olanda și Internazionale din Italia. Ajax a câștigat cu 2-0. Acest meci este considerat adesea cel mai bun moment al Fotbalului Total, Ajax dominând în mare parte meciul, iar Inter se apăra disperat.

Detalii

Vezi și
Cupa Campionilor Europeni 1971-72

Legături externe
1971-72 season at UEFA website

1972 în fotbal
1972